"Kurgan", palavra russa para Mamoa, pode significar:

 Oblast de Kurgan, província russa
 Kurgan, capital do oblast homónimo
 Hipótese Kurgan, teoria relacionada com o protoindo-europeu
 Mamayev Kurgan, local onde se encontra a Mãe Pátria, uma das maiores estátuas do mundo

Desambiguações de topônimos